Памятники Хо Ши Мину установлены в нескольких городах мира:
 Памятник Хо Ши Мину — в Буэнос-Айресе
 Памятник Хо Ши Мину — в Москве
 Памятник Хо Ши Мину — в Санкт-Петербурге
 Памятник Хо Ши Мину — в Ульяновске
 Памятник Хо Ши Мину — в Хошимине